Horvátország
Krasica falu Bakar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Krasica falu Buje községben, Isztria megyében